[[Файл:Portrait de Sade.jpg|thumb|Маркиз де Сад, Мэри Эванс[en]]]
Сади́зм (назван по имени описавшего его Маркиза де Сада) в широком смысле — склонность к насилию, получение удовольствия от унижения и мучения других. Понятие «садизм» впервые введено в научный обиход Крафт-Эбингом в изданной в 1886 году монографии «Половая психопатия» ().

Садист — человек, склонный к садизму.

 Разновидности садизма 
В философии Сартра садизм — форма отношения к Другому, при которой экзистенцию пытаются отождествить с телом посредством боли.
Сексуальный садизм
Сексуальный садизм — форма сексуального поведения, при котором средством получения возбуждения и наслаждения является причинение страданий партнёру. Ланжевен и соавторы (1988) отмечали, что садизм есть смешение агрессии с сексуальными стремлениями.

В BDSM садизм — одна из поведенческих моделей Верхнего.

Психологический садизм
Психологический садизм (моральный садизм, пси-садизм) — форма садизма, при которой жертве причиняются не физические, а психологические, морально-нравственные страдания (в виде унижения, оскорбления, угроз и т. п.).

 Связь с патологией мозга 
Коварский и соавторы (1967) обнаружили у 40% пациентов-садистов признаки намечающихся патологий в височной доле.

 Связь с мазохизмом 
Кенигсберг, Кернберг и соавторы объединяют садизм и мазохизм в рамках концепции садомазохизма на основании общей динамики. Однако подобное объединение не является научным консенсусом, к примеру, Американская психиатрическая ассоциация в руководстве DSM-5 разграничивают сексуальный садизм и мазохизм, считая их отдельными и не связанными диагнозами.

 Садизм 
Для этого типа характерна постоянная склонность к агрессивному поведению с целью унизить другого человека. Первые проявления отмечаются в старший подростковый период и могут присутствовать такие признаки, как применение физического насилия ради доминирования в отношениях, увлечённость темами насилия и оружия, унижения других людей, жестокое обращение с зависимыми людьми, стремление ограничить свободу других людей, получение удовольствия при виде мучений и др. это так же не является расстройством

Садизм был предложен, но не был включен в Международную классификацию болезней в качестве официального диагноза. Американскими врачами-психиатрами также было решено не вводить данный диагноз в Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам.

 См. также 
 Пытка
 Эксперимент Милгрэма
 Стэнфордский тюремный эксперимент
 Этология
 Иерархия доминирования
 Садомазохизм
 Зависть
 Садистские стишки
 Садист (фильм)

 Примечания 

 Литература 
 

 Ссылки 
 Збигнев Лев-Старович.'' Нетипичный секс
 Крафт-Эбинг Р. Psychopathia Sexualis (Половая психопатия), 1886

Насилие
Психологические понятия
Психопатия